I32 ou I-32 peut faire référence à :
 I-32, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Péricardite au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres